Генрих Иоганн Фридрих Ти́мрот (, в русской службе Александр Иванович Тимрот (1790—1848) — генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона.

Биография 
Происходил из дворян Эстляндской губернии, родился 31 марта 1790 в Ашерадене.

Военную службу начал в 1805 году подпрапорщиком в гренадерском Короля Прусского полку. В том же году, с 16 по 19 сентября Тимрот находился в десантном корпусе на Балтийском море, а затем в отряде сухопутных войск в Шведской Померании, Мекленбург-Шверинской и Стрелецкой областях.

В 1806—1807 годах он сражался с французами в Восточной Пруссии, был в делах под Пултуском, при Янкове, под Прейсиш-Эйлау, при Гейльсберге, при Фридланде, причём в последнем сражении был ранен пулями в обе руки. В 1807 году произведён в прапорщики.

В кампании 1808—1809 годов против шведов Тимрот был при блокаде шведских балтийских портов и при обороне береговых укреплений.

Во время Отечественной войны 1812 года Тимрот сражался под Витебском и Смоленском, в Бородинском бою заслужил себе золотую шпагу с надписью «За храбрость» (указ от 19 декабря 1812 года), затем был в делах при селе Спасском, под Малоярославцем и под Красным. За другие отличия в этой войне Тимрот был награждён орденом св. Анны 4-й степени.

В Заграничных походах Тимрот также с отличием участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, под Дрезденом, Кульмом, 4, 5, и 6 октября 1813 года в генеральном сражении под Лейпцигом; за отличие в Битве народов прусский король наградил Тимрота орденом Pour le Mérite. В кампании 1814 года находился при блокаде крепости Бельфурт, сражался под Бриенном, при Арси-сюр-Об и был при взятии Парижа. В 1815 году был посвящён в масонство в ложе «Соединённых сердец» в городе Вик во Франции, затем посещал ложи в Польше и России.

В 1819 году Тимрот был произведён в подполковники и в 1821 году был переведён в лейб-гвардии Семёновский полк и в том же году произведён в полковники.

Как выдающийся офицер Тимрот обратил на себя внимание императора Николая I, был пожалован 1 января 1829 году во флигель-адъютанты и 25 июня того же года произведён в генерал-майоры с назначением командиром Образцового пехотного полка; через четыре года император Николай I отличил Tимрота, назначив его командиром лейб-гвардии Измайловского полка.

В 1836 году Тимрот был назначен окружным генералом 2-го округа Отдельного корпуса внутренней стражи, в 1842 году состоящим для особых поручений при корпусе внутренней стражи, в 1847 году произведён в генерал-лейтенанты.

В аттестации Tимроту, данной командиром корпуса генералом Гартонгом, было сказано: «Отчёты по должности, какие имел в течение службы, в срок представлял. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы замечен не был и никаких беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал. Обличаем и оглашаем не был».

Скончался 20 января 1848 года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Орден Святой Анны 1-й степени (1831 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1834 году)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (21 декабря 1832 года, за беспорочную выслугу, № 4682 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1839 год)

Семья 

Отец — Иоганн Фридрих Тимрот (1734—1795), теолог Йенского университета, домашний учитель в семье Шульц фон Ашераденов, пастор в Ашерадене. Мать — Мария Маргарита фон Нейкирх, дочь королевского шведского лейтенанта.

Супруга — Элизабет Аполлония баронесса фон Бистром, дочь Курляндского обер-гауптмана Карла Готгарда фон Бистрома и Аполлонии Шарлотты Маргариты Оливии, рожденной фон Энгельгардт. От брака имели пятерых сыновей, причем Карла, родившегося в бытность Тимрота командиром Измайловского полка, воспринимал от купели император Николай I.

Его сыновья:
 Николай (1826—1890) — прокурор в Митаве Курляндской губ., статский советник, служил в Сенате, 1862 Тверской губернский прокурор
 Готхард (Gotthard, 1827—1880) — генерал-майор, Костромской губернский воинский начальник
 Георгий (Егор) (1831—1909) — действительный статский советник, председатель ярославской губернской земской управы 1866, присяжный поверенный в Самаре 1877.
 Карл Август Рихард (1834—1895) — генерал-лейтенант, начальник штаба Финляндского военного округа
 Александр (1836—1899) — полковник 1873, начальник штаба третьей пехотной дивизии 1873—1878, затем в Генштабе до 1880 года. Генерал-майор.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 «Тимротиана» Михаила фон Тимрота (перевод со шведского, Michael Heinrich v. Timroth, «Genealogia Thiemerothiana». Helsingfors Slaktforskare, Uppsatser XIII, 2001). См. альманах «Тороповские Страницы», вып. 2, стр. 64-87.
  Серков А. И.Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.

Ссылки 

Александр Иванович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Масоны России
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище